Родо́льфо «Ру́ди» Ферна́ндес Фарре́с (; родился 4 апреля 1985 года в Пальма-де-Мальорка) — испанский профессиональный баскетболист, выступающий за команду «Реал Мадрид». Был выбран под 24-м номером на драфте НБА 2007 года командой «Финикс Санз». Участвовал в матче новичков в 2009 году и в конкурсе по броскам сверху (занял 4-е место). По итогам своего дебютного сезона в НБА был включён во вторую сборную новичков. 

Фернандес — игрок национальной сборной Испании, в её составе является трёхкратным призёром Олимпийских игр (2008, 2012, 2016), чемпионом мира 2006 и 2019 годов, 4-кратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015, 2022). Занимает второе место в истории сборной по сыгранным матчам, уступая только Хуану Карлосу Наварро. По набранными очкам Фернандес занимает седьмое место.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Руди Фернандеса
 Руди Фернандес на сайте draftexpress.com
 

Баскетболисты Испании
Игроки БК «Ховентут»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки сборной Испании по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу